Wismar kan syfta på:

 Wismar – en tysk hamnstad
 Wismar (svenskt guvernement) – en svensk besittning 1648-1803 
 Wismar (1646) – ett svenskt linjeskepp, byggt 1646 eller -47
 Wismar (1694) – ett svenskt linjeskepp, byggt 1694
 Wismarska tribunalet – en för Sveriges tyska besittningar gemensam överdomstol